L'Open de Greenwich 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 22 au  à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 30 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées.

Shelley Kitchen remporte son  titre WISPA en s'imposant face à Alison Waters.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2008
Squash en 2008